«Спо́ртинг» (полное название — «Португальский клуб „Спортинг“»; , ) — португальский футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в португальской Примейра-лиге. Образован 1 июля 1906 года.

Является одним из самых титулованных клубов страны: 19-кратный чемпион Португалии, 17-кратный обладатель Кубка и восьмикратный — Суперкубка страны, 3-кратный победитель Кубка португальской лиги. Домашним стадионом клуба является «Жозе Алваладе», вмещающий более 50 тысяч зрителей.

История 

1 июня 1906 года — официальная дата основания клуба. Однако история клуба берёт начало в 1902 году, когда братья Франсишку и Жозе Мария Гаваззу создали Sporting Club de Belas. В этой организации футбольная секция не была предусмотрена, и его члены лишь раз сыграли показательный футбольный матч на празднике в городе Синтра. Созданный же на базе клуба двумя годами позднее Campo Grande Football Clube не имел никакого отношения к футболу, несмотря на своё название, и занимался организацией танцевальных вечеринок и пикников. В результате такое положение дел вызвало протест у 17-ти членов клуба во главе с Жозе Алваладе, которые в апреле 1906 года решили выйти из его состава. А спустя два с половиной месяца ими был основан Sporting Clube de Portugal, важнейшую роль в создании «Спортинга» сыграла финансовая поддержка деда Жозе Алаваладе, адвоката Алфреду Аугушту даш Невеш Олтремана. В новообразованном клубе также были созданы секции по различным видам спорта, а основатели клуба, прежде всего Олтреман, мечтали о том, что «Спортинг» со временем станет одним из сильнейших в Европе. Амбиции создателей «Спортинга» были закреплены и в названии клуба, где вместо указания города, как у той же «Бенфики», следовало название всей страны.

3 февраля 1907 года «Спортинг» провёл первый свой футбольный матч, в котором был разгромлен командой «Круш Негра» () со счётом 1:5. Часть игроков соперников впоследствии перешла в «Спортинг». В том же году у команды появились герб, офис и стадион. За основу эмблемы был взят фамильный герб одного из членов правления клуба, Фернанду де Каштелу Бранку. У щита со львом была изменена лишь окраска на серебристо-зелёно-чёрную. 1 декабря 1907 году «Спортинг» впервые встретился с «Бенфикой» и обыграл её (2:1). В том же матче футболисты «Спортинга» впервые вышли на поле в футболках с чередующимися зелёными и белыми полосками, а также в белых трусах, которые в 1915 году сменились на чёрные.

В сезоне 1981/82 гг. «Спортинг» сделал «золотой дубль», выиграв национальный чемпионат и кубок под руководством английского тренера Малкольма Эллисона. Казалось, клуб вновь набирает силу. Однако конец 1980-х и начало 1990-х годов стали, пожалуй, наихудшим периодом за всю историю «Спортинга».

В 1992 году новый президент «Спортинга» Жозе Соуза Синтра пригласил в клуб бывшего тренера сборной Англии Бобби Робсона в надежде, что тот сумеет повторить достижения Эллисона. Робсон проработал в «Спортинге» всего полтора года, а потом его сменил Карлуш Кейруш, бывший тренер португальской сборной. Клуб стремился вернуться к былой славе, когда в 1950-е гг. он за восемь сезонов семь раз выиграл чемпионат Португалии.

18 мая 2005 года «Спортинг» проиграл ЦСКА со счётом 1:3 в финале Кубка УЕФА 2004/05, который проходил на домашнем стадионе «львов» — «Жозе Алваладе».

Дерби и ультрас

Дерби 

У «Спортинга» есть два дерби, это матчи с клубом «Бенфика» (это противостояние называется «Лиссабонское дерби»), и матчи против «Порту». Есть городское с клубом «Белененсеш» и противостояние с «Брагой».

Ультрас 
Ультрас-группы «Спортинга»: «Brigada Ultras», «Directivo Ultras XXI», «Juventude Leonina», «Torcida Verde», «Ultras Sporting». Друзьями считаются ультрас клуба «Фиорентина».

История выступлений 

Самый стабильный клуб Европы во внутренних соревнованиях: никогда не опускался ниже 5 места. Однако эта традиция была нарушена в сезоне 2012/13, когда «львы» заняли 7-е место в Сагриш Лиге.

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Португалии
 Чемпион (19): 1940/41, 1943/44, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1957/58, 1961/62, 1965/66, 1969/70, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1999/00, 2001/02, 2020/21
 2-е место (22): 1934/35, 1938/39, 1939/40, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1949/50, 1959/60, 1960/61, 1967/68, 1970/71, 1976/77, 1984/85, 1994/95, 1996/1997, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2013/14, 2015/16, 2021/22
 Кубок Португалии
 Обладатель (17): 1940/41, 1944/45, 1945/46, 1947/48, 1953/54, 1962/63, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1977/78, 1981/82, 1994/95, 2001/02, 2006/07, 2007/08, 2014/15, 2018/19
 Финалист (18): 1921/1922, 1924/1925, 1927/1928, 1932/1933, 1934/35, 1936/37, 1951/52, 1954/55, 1959/60, 1969/70, 1971/72, 1978/79, 1986/87, 1993/94, 1995/96, 1999/00, 2011/12, 2017/18
 Суперкубок Португалии
 Обладатель (9): 1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015, 2021
 Финалист (2): 1980, 2019
 Кубок португальской лиги
 Обладатель (4): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Финалист (2): 2007/08, 2008/09.

Региональные 
 Чемпион Лиссабона (18, рекорд): 1914/15, 1918/19, 1921/22, 1922/23, 1924/25, 1927/28, 1930/31, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1946/47.
 Кубок Лиссабона (31, рекорд): 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1921/22, 1922/23, 1924/25, 1927/28, 1930/31, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1944/45, 1946/47 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1970/71, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 2012/13, 2013/14.

Европейские соревнования 
Кубок обладателей кубков УЕФА
 Победитель: 1964

Кубок УЕФА
 Финалист: 2005

Латинский кубок
 Финалист: 1949

Основной состав

Главные тренеры 

  Стромп (1916—1917)
  Чарли Белл (1919—1922)
   Аугушту Саббо (1922—1924)
  Юлиус Леловтич (1925—1926)
   Аугушту Саббо (1926—1927)
  Филипе душ Сантуш (1927—1928)
  Чарли Белл (1928—1930)
  Филипе душ Сантуш (1930—1931)
  Артур Джон (1931—1933)
  Рудольф Йени (1933—1934)
  Филипе душ Сантуш (1934—1935)
  Вильгельм Поссак (1935—1937)
  Йожеф Сабо (1937—1945)
  Жоаким Феррейра (1945)
  Кандиду ди Оливейра (1945—1946)
  Боб Келли (1946—1947)
  Кандиду ди Оливейра (1947—1949)
  Шандор Пайч (1949—1950)
  Рэндольф Гэллоуэй (1950—1953)
  А. Кардозу (1953)
  Жуан Жоаким Тавариш да Силва (1953—1955)
  Алехандро Скопелли (1955—1956)
  Абел Пикабен (1956—1957)
  Энрике Фернандес Виола (1957—1959)
  Фернанду Ваш (1959—1960)
  Альфредо Гонсалес (1960—1961)
  Отто Глория (1961)
  Жука (1961—1963)
  Жентил Кардозу (1963—1964)
  Анселму Фернандеш (1964)
  Жан Люсьяно (1964)
  Жука (1964—1965)
  Арманду Феррейра (1965)
  Отто Глория (1965—1966)
  Фернанду Аржила (1966—1967)
  Арманду Феррейра (1967)
  Фернанду Кайаду (1967—1969)
  Мариу Лину (1969)
  Арманду Феррейра (1969)
  Фернанду Ваш (1969—1972)
  Ронни Аллен (1972)
  Мариу Лину (1972—1974)
  Альфредо Ди Стефано (1974)
  Освалду Силва (1974—1975)
  Фернандо Риера (1975)
  Жука (1975—1976)
  Джимми Хэган (1976—1977)
  Паулу Эмилиу (1977—1978)
  Хосе Родригес Диас (1978)
  Милорад Павич (1978—1979)
  Хосе Родригес Диас (1979)
  Фернанду Мендеш (1979—1980)
  Сречко Радишич (1980—1981)
  Малкольм Эллисон (1981—1982)
  Антонью Оливейра (1982—1983)
  Йозеф Венглош (1983—1984)
  Маринью (1984)
  Джон Тошак (1984—1985)
  Мануэл Педру Гомиш (1985)
  Мануэл Жозе (1985—1987)
  Маринью (1987)
  Кит Баркиншоу (1987—1988)
  Антониу Мораиш (1988)
  Педро Роча (1988—1989)
  Витор Дамаш (и. о.) (1989)
  Мануэл Жозе (1989)
  Витор Дамаш (и. о.) (1989)
  Раул Агуаш (1989—1990)
  Мариньо Перес (1990—1992)
  Домингес (1992)
  Бобби Робсон (1992—1994)
   Карлуш Кейрош (1994—1996)
  Октавиу Машаду (1996)
  Робер Васеж (1996)
  Октавиу Машаду (1996—1997)
  Франсишку Витал (1997)
  Висенте Кантаторе (1997)
  Карлуш Мануэл (1997—1998)
  Мирко Йозич (1998—1999)
  Джузеппе Матерацци (1999)
  Аугушту Инасиу (1999—2001)
  Мануэл Фернандеш (2001)
  Ласло Бёлёни (2001—2003)
  Фернанду Сантуш (2003—2004)
  Жозе Пезейру (2004—2005)
  Паулу Бенту (2005—2009)
  Карлуш Карвальял (2009—2010)
  Паулу Сержиу (2010—2011)
  Жозе Коусейру (2011)
  Домингуш Домингуш (2011—2012)
  Рикарду Са Пинту (2012)
  Океану да Круш (и. о.) (2012)
  Франк Веркаутерен (2012—2013)
  Жезуалду Феррейра (2013)
  Леонарду Жардим (2013—2014)
  Марку Силва (2014—2015)
  Жоржи Жезуш (2015—2018)
  Жозе Пезейру (2018)
  Марсел Кейзер (2018—2019)
  Леонель Понтес (и. о.) (2019)
  Силаш (2019—2020)
  Рубен Аморим (2020—)

Известные игроки

Рекордсмены клуба по матчам 
Данные по состоянию на 17 августа 2015 года.

Лучшие бомбардиры клуба 
Данные по состоянию на 18 октября 2014 года.

Игроки «Спортинга» на крупных международных турнирах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии
Футбольные клубы Superleague Formula